Le patronyme Micallef est partagé par :
 Doreen Micallef (1949-2001), poétesse et dramaturge maltaise.
 Ian Micallef (né en 1969), homme politique maltais.
 Simon Micallef (né en 1970), arbitre de football australien.

Patronyme maltais